Aprize Music Awards – щорічна незалежна музична премія, заснована українським інтернет-медіа «Радіо Аристократи». Існує з 2016 року . Головною місією є популяризація сучасної української музики, незалежно від її жанру та масового визнання .

Щороку команда проєкту збирає всі українські музичні альбоми, які були видані впродовж року. Після триступеневого процесу відбору проводиться церемонія нагородження. Церемонія нагородження поєднує в собі вручення статуетки переможцю та концерт, на якому перспективні артисти виконують пісні зі своїх останніх релізів.

Процес формування лонґ-листа 
Протягом певного часу редакція премії відслуховує абсолютно всі релізи, випущені українськими музикантами за рік. Після редакторського відбору з них формується список лонґ-лист.

Процес формування шорт-листа 
На відміну від лонґ-листа, шорт-лист формується виключно аудиторією. Кожен охочий може долучитися до процесу голосування на сайті премії. Результат, тобто список шорт-лист, залежить від результатів голосування та уподобань аудиторії.

Вибір переможця 
Переможця музичної премії Aprize обирають журі. Суддівську колегію формують коментатори, музикознавці, композитори, музиканти, критики, дослідники культури. Люди, які зацікавлені в комерційному успіху певного альбому чи виконавця, не запрошуються до складу журі, аби уникнути конфлікту інтересів.

До 2018 року до складу журі премії входили переважно українські музичні експерти. На Aprize 2019 були присутні представники нідерландської (Oskar Strajn), британської (Tony Duckworth), шведської (Mattias Tell, Amir Aly) та російської (Михайло Козирев) музичних індустрій . Таким чином журі було перетворено на міжнародне - новий рівень експертизи, що надає премія Aprize. Рішення суддів щодо переможця базується виключно на якості музики в альбомах. Кожен з членів журі дає згоду на участь у відборі та надає письмове обґрунтування свого вибору.

Кількість категорій 
Aprize відкрита для всіх жанрів музики. Не існує конкретних категорій. Основним критерієм вибору виконавця є приналежність до української музичної сцени та EP чи LP-реліз, що був виданий протягом року. Представлені жанри музики, як правило, щороку різняться.

Нагороди 
У Aprize є один переможець. Він отримує статуетку «Альбом року» під час гала-концерту. Окрім головної нагороди існують спецпризи, такі як “Вклад у незалежну українську сцену”, “Актуальна лірика альбому”, “Кращий джазовий реліз”.

Переможці 

 2016 – ДахаБраха з альбомом «Шлях»
 2017 – Maru з альбомом «1»
 2018 – Onuka з альбомом «Mozaika»
 2019 – Alyona Alyona з альбомом «Пушка» .

Журі 

 2016 — Валерія Чачибая, Євген Ступка, Влад Фісун, Сергій Кейн, Ігор Панасенко, Ігор Панасов. Гарант об’єктивності роботи журі - Олексій Коган.
 2017 — Мілош Єліч, Євген Ступка, Фіма Чупахін, Алла Загайкевич, Влад Фісун.
 2018 — Мирослав Скорик, Анна Ставиченко, Graham Jackson, Валерія Чачибая, Євген Ступка, Влад Фісун.
 2019 — Oskar Strajn, Євген Ступка, Tony Duckworth, Mattias Tell, Дарця Тарковська, Сергій Кейн, Amir Aly, Антоніо Лукіч, Владислав Яремчук, Андрій Куртов, Михайло Козирев.

Аналітика 
Спільно з ресурсом texty.org було проаналізовано українські релізи 2018 та 2019 років за різними категоріями і створено спільну інфографіку .

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт премії 

Музичні премії України